Вориконазол — синтетический противогрибковый препарат группы триазолов. Одобрен для применения: США(2002), Россия.

Показания 
Для пациентов с 12 лет:
 инвазивный аспергиллёз
 кандидемия и диссеминированный кандидоз
 кандидоз пищевода
 инфекции вызванные Scedosporium apiospermum, Fusarium (включая Fusarium solani) при непереносимости или рефрактерности к другим препаратам.

Примечания 

Противогрибковые средства